Siemens M55 — сотовый телефон фирмы Siemens 2003 года стандарта GSM. Аппарат был анонсирован в 2002 году.

Выпускался в вариантах окраски Iridium (справа на фото), Palladium (на фото ниже) и Ion.

Особенности 
 С каждой стороны имеет по паре красных диодных индикаторов треугольной формы, выполняющих функцию визуального оповещения. Способ оповещения зависит от профиля вибросигнала (например, при выборе профиля «Москит» диоды мигают с повышенной частотой, а при профиле «Маяк» — очень медленно).
 Хотя аппарат и принадлежит к классу M телефонов Siemens, из защиты имеет лишь корпус из более прочного пластика. Такое решение было принято из-за возможной бесперспективности телефонов с повышенным уровнем защиты. То же самое коснулось и наличия возможности воспроизводить аудиофайлы формата MP3 и читать карты памяти для модели S55.

Характеристики

Похожие модели 
 Nokia 3120
 Motorola C380
 Motorola C390
 Nokia 3100
 Siemens C60

См. также 
 Siemens Mobile

Ссылки 
 
 
 
 

M55